Albin Żabiński (1883-1959) – prawnik, ekonomista
 Andrzej Żabiński (1938-1988) – polityk, socjolog
 Dariusz Żabiński (ur. 1953) – fotografik
 Jan Żabiński (1897-1974) – zoolog
 Józef Żabiński – poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Józef Żabiński (1860-1928) – szachista
 Krzysztof Żabiński (ur. 1953) – polityk
 Leszek Żabiński (1947-2019) – ekonomista, rektor UE w Katowicach
 Makary Żabiński (1539-1623) – mnich, święty
 Rafał Żabiński (ur. 1960) – aktor
 Stanisław Żabiński (ur. 1954) – lekkoatleta
 Władysław Żabiński (ur. 1942) – polityk